Тринаксодон (, от  — трезубые вилы и  — зуб) — род терапсид из клады цинодонтов, живших во времена раннетриасовой эпохи, один из наиболее изученных цинодонтов. Включает единственный вид — Thrinaxodon liorhinus. Остатки обнаружены в Южной Африке и в Антарктиде, что объясняется существованием в то время суперконтинента Пангея.

Описание 
Хищник, приблизительно 30—50 см в длину. Обладал множеством черт, присущих млекопитающим. По сравнению с позднепермскими цинодонтами у тринаксодона эти черты выражены значительно сильнее. В то же время был яйцекладущим и сохранял значительное число других признаков рептилий.

Зубы сильно дифференцированные, как у млекопитающих, но менялись в течение всей жизни, как у рептилий; характерный прикус млекопитающих (окклюзия) отсутствовал.

Как и у млекопитающих, грудь и брюшная полость были, вероятно, разделены диафрагмой. Впервые у позвоночных имеется чёткое разделение грудной и тазовой областей туловища. Ямки на черепе позволяют предположить наличие вибрисс и как следствие то, что тело тринаксодона было покрыто шерстью. Всё это имело большое значение для выработки теплокровности. Возможно, тринаксодон был теплокровным, хотя этого и нельзя утверждать с определённостью.

Тринаксодон входил в состав биоценоза, сформировавшегося после массового пермского вымирания. Жил в неглубоких норах, вырытых в склонах холмов или в берегах рек. Было обнаружено множество следов роющей деятельности тринаксодонов, их остатки были найдены в слепках нор в отложениях речной долины. Рацион мог состоять из насекомых, мелких позвоночных и других мелких животных.

Классификация 
В настоящее время состав семейства Thrinaxodontidae, типовым родом которого выступает Thrinaxodon, остаётся неясным. Единственным родом, связь которого с тринаксодоном была подтверждена филогенетическим анализом, является Nanictosaurus; также к семейству могут относиться такие таксоны как Nanocynodon.

Приведённая ниже кладограмма демонстрирует положение тринаксодона на филогенетическом дереве цинодонтов согласно анализу Ruta et al. (2013).

См. также 
 Маммализация териодонтов

Примечания

Литература 
 
  69.
  202—203.

Цинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Ископаемая фауна Антарктики
Фоссилии из триасовых отложений ЮАР
Фоссилии, описанные в 1894 году
Переходные формы